Onderdistrict in Indonesië
 Gondang (Sragen), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Gondang (Bojonegoro), een onderdistrict van het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Gondang (Mojokerto), een onderdistrict van het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Gondang (Nganjuk), een onderdistrict van het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Gondang (onderdistrict van Tulungagung), een onderdistrict van het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gondang (Cepiring), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Gondang (Karangreja), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Gondang (Kebonarum), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Gondang (Purwantoro), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Gondang (Limbangan), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Gondang (Mungkid), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Gondang (Ngawen), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Gondang (plaats), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Gondang (Subah), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Gondang (Watumalang), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Gondang (Wonopringgo), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Gondang (Gondang), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Gondang (Nawangan), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Gondang (Pace), een plaats in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java